Die Berliner Fußballmeisterschaft 1917/18 war die siebte unter dem Verband Brandenburgischer Ballspielvereine (VBB) ausgetragene Berliner Fußballmeisterschaft. Die Meisterschaft wurde in dieser Saison um acht Teilnehmer erweitert. Diese spielten im Rundenturnier mit Hin- und Rückspiel die Berliner Fußballmeisterschaft aus, welche kriegsbedingt jedoch nicht komplett zu Ende gespielt wurde. Am Ende konnte der BFC Hertha 1892 die Meisterschaft zum dritten Mal gewinnen. Aufgrund des Ersten Weltkriegs wurde in dieser Saison erneut keine deutsche Fußballmeisterschaft ausgespielt. Zum ersten Mal waren mit Potsdam und Luckenwalde auch Vereine außerhalb Berlins vertreten.

Abschlusstabelle 

|}

Quellen 
 
 
 Berliner Fußballmeisterschaft 1917/18 bei http://www.claudionicoletti.eu

1917
Fußballsaison 1917/18